Эта статья содержит информацию о стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2004/2005.

В плей-офф приняли участие 16 клубов, занявших первые два места в группах на групповом этапе. Матчи плей-офф начались 22 февраля 2005 года, а закончились 4 мая. Финальный матч Лиги чемпионов прошёл 25 мая на «Олимпийском стадионе Ататюрк» в Стамбуле. Победителем стал английский «Ливерпуль».

В данной статье указано центральноевропейское время.

Участники

Сетка плей-офф

1/8 финала 
Жеребьёвка состоялась 17 декабря 2004 года в Ньоне. Первые матчи были сыграны 22-23 февраля 2005 года. Ответные — 8-9 марта.

|}

1/4 финала 
Жеребьёвка состоялась 18 марта 2005 года в Ньоне. Первые матчи были сыграны 5-6 апреля 2005 года. Ответные — 12-13 апреля.

|}

Полуфинал 
Первые матчи были сыграны 26-27 апреля 2005 года. Ответные — 3-4 мая.

|}

Финал 

Финал Лиги Чемпионов розыгрыша 2004/05 состоялся 25 мая 2005 года в Стамбуле на «Олимпийском стадионе Ататюрк».

Ссылки 
 Раздел турнира на сайте УЕФА

Лига чемпионов УЕФА 2004/2005